El término porrón puede referirse a:
 Porrón, un recipiente que contiene vino.
 Porrón, un ave anátida perteneciente al género Bucephala o al género Aythya.